Die Kiribati Medienverlags AG ist ein Unternehmen in München, Bayern.

Geschichte 

Kiribati wurde 1999 in Unterföhring von Guy Fischer gegründet und hat ihren Sitz heute im Münchner Stadtteil Schwabing. Zu den Aktionären gehört die HMK Consulting als Nachfolgefirma der AVM Basel sowie die Gründer der Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft.
Kiribati hatte sich als Ziel gesetzt gewaltfreie, kindergerechte Multimediaprogramme für Kinder zu entwerfen.

Kiribati ist einer der ersten Medienverlage der das Edutainment Prinzip medial für Kinder umgesetzt hat. Gestaltet wurden in diesem Sinne folgende Produkte in den Jahren 1999–2001:

Spiel & Spaß Reihe, in welcher der Umgang mit dem Computer gelernt werden soll und sich an die ganz Kleinen und Computer-Unerfahrenen richtet.
Sehen & Verstehen Reihe: Kiribatis Universum / Technik / Erde / Körper für Kinder; Kiribatis Kinderatlas, Erfinder und Entdecker, Indianer, Welt der Tiere, Weltgeschichte

Im Jahr 2000 produzierte Kiribati in Zusammenarbeit mit dem Thienemann Verlag die Reihe Kinder Classics basierend auf den Büchern namhafter Autoren, wie zum Beispiel Max Kruse (Urmel), Carola Holland oder Joachim Friedrich. 
So entsteht „Der Löwe ist los“ und „Kommt ein Löwe geflogen“ nach Max Kruse und „4 ½ Freunde“, eine Krimi-Schatzsuche nach Joachim Friedrich. 
Es folgte das wohl bekannteste Produkt des Kiribati Verlags, die „Raben Trilogie“: „Als die Raben noch bunt waren“, „Der Rabe der anders war“ und „Ein Rabe kommt selten allein“, basierend auf den Erzählungen von Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland.

Das Produktportfolios verschiebt sich allerdings schon drei Jahre nach Verlagsgründung hin zu Lernprogrammen für Kinder (im Stil von Kindersachbüchern, oft auch als Zusatz zu den Büchern). 2002 wurde „Kira bei den Rittern“ entwickelt. Kinder erfahren Wissenswertes über die Ritterzeit dadurch, dass sie Kira bei ihrer Reise in die Bücherwelt begleiten.

2003 hat Kiribati sich auf E-Learning für Jugendliche spezialisiert und arbeitet an Schülersoftare für den Nachmittagsmarkt in Kooperation mit deutschen Schulbuchverlagen.

Verlag (München)
Gegründet 1999